Снукерный сезон 2011/2012 — серия профессиональных снукерных турниров с 2011 по 2012 год. В этом сезоне появилось два новых турнира: один (рейтинговый) в Австралии; второй (пригласительный) в Бразилии. Также возобновилось проведение командного Кубка мира в Таиланде. Изменились места проведения ряда важных соревнований (среди них Мастерс, чемпионат Великобритании и World Open (бывший Гран-при)). Новая рейтинговая система, введённая в 2010 году (три обновления официального рейтинга в течение сезона), сохранилась.

Ниже представлена таблица с расписанием соревнований.

Календарь и результаты

Рейтинг 

Итоговый рейтинг составляется на основе выступления игрока в сезонах и 2010/11 и 2011/12. В течение сезона 2011/12 состоялось три пересчёта официального рейтинга, на основании которых также составлялись посевы игроков на турниры. Ниже представлен список Топ-16 по состоянию на конец сезона.

См. также 

 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2011/2012

Примечания

Ссылки 

 Календарь турниров сезона на World Snooker 

Снукерные сезоны
2011 год в снукере
2012 год в снукере